Folgend die Ergebnisse und Platzierungen bei den Commonwealth Games 1986 im Dameneinzel im Badminton.

Ergebnisse

Endstand

Weblinks 
 Medaillengewinner der Commonwealth Games

1986
Badminton
Badminton 1986
Badmintonwettbewerb in Edinburgh
Frauenbadmintonwettbewerb